

Località in Italia 
 Bottegone – frazione di Bomporto in provincia di Modena
 Bottegone – frazione di Camposanto in provincia di Modena
 Bottegone – frazione di Pistoia

Altro 
 Bottegone – esercizio pubblico di Firenze